Die Saison 1984/85 war die dritte Austragung der höchsten finnischen Fraueneishockeyliga, der Naisten SM-sarja. Die Ligadurchführung erfolgte durch den finnischen Eishockeybund Suomen Jääkiekkoliitto. Den Meistertitel gewann zum ersten Mal die Frauenmannschaft von Ilves Tampere.

Modus 
Die 13 Mannschaften spielten in drei Gruppen mit unterschiedlicher Teilnehmerzahl jeweils eine Einfachrunde mit Hin- und Rückspiel respektive eine 1,5-fach Runde (Gruppe Süd). Für einen Sieg gab es 2 Punkte, für ein Unentschieden einen. Insgesamt vier Mannschaften qualifizierten sich für das Finalturnier, dabei waren die zwei bestplatzierten Teams der Südgruppe gesetzt. Die jeweils zwei besten Mannschaften der Ost- und Nordgruppe spielten über Kreuz in Hin- und Rückspiel um die Teilnahme am Finalturnier.

Hauptrunde

Gruppe Süd

Gruppe Ost  

Entscheidungsspiel um Platz 2
 SaiPa Lapeenraanta – Ilves-Kiekko Tampere 4:5

Gruppe Nord

Beste Scorer 
Quelle: whockey.com; Abkürzungen: Sp = Spiele, T = Tore, V = Assists, Pkt = Punkte, SM = Strafminuten; Fett: Bestwert

Qualifikation zum Finalturnier 
Die jeweils zwei besten Mannschaften der Gruppen Nord und Ost spielten über Kreuz um die Teilnahme am Finalturnier.

Damit setzten sich die beiden Mannschaften aus Tampere (Ilves und Ilves-Kiekko) in der Qualifikation durch.

Finalturnier

Ergebnisse

Tabelle

Beste Scorer 
Quelle: whockey.com; Abkürzungen: Sp = Spiele, T = Tore, V = Assists, Pkt = Punkte, SM = Strafminuten; Fett: Bestwert

Weblinks 
 SM-sarja (W) Team Standings 1984 - 1985 auf eliteprospects.com

Einzelnachweise 

Eishockeysaison 1984/85
1984